Taseraarsuk bezeichnet:
 Taseraarsuk (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Taseraarsuk (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Taseraarsuk (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Taseraarsuk (See, Qeqertarsuaq), See im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland